Garmendia es un apellido de origen vasco que 

Garmendi (sin la 'a' del artículo en euskera) significa volcán .

Lugar de procedencia 
Fundada en 1310 por el rey de Castilla bajo el nombre de Garmendia de Iraurgui, Garmendia era el nombre del lugar donde se realizó la fundación y el aditamento de Iraurgui hace referencia al río y valle en el que se ubica la población. Solo un año más tarde, en 1311, el rey ordenó que se usara la denominación Salvatierra de Iraurgui para llamar a la villa. En 1397 hay constancia, por las nóminas de los concurrentes a las Juntas Generales de Guetaria, de que se usaba la denominación de «Salvatierra de Iraurgui» pero también hay ya constancia, de las mismas Juntas, de la utilización del nombre de Azpeitia. En 1415 aparece de nuevo el nombre de «Salvatierra de Iraurgui» en las ordenanzas de la hermandad en donde también figura el apelativo «Azpeitia» en los años 1457 y 1463. Abraham Otelio dice en su obra El teatro universal que se editó en 1588 que en Guipúzcoa hay muchas poblaciones que tienen varios nombres, entre ellas nombra la de Azpeitia que también recibe las denominaciones de Urazveitia y Salvatierra de Iraurgui.

La palabra Azpeitia, que aparece escrita en documentos antiguos como Ayzpeitia (es el caso del registro de las Juntas de Elgóibar de 1543), proviene de las palabras vascas Aitz que quiere decir «peña» o «roca» y beitia, que quiere decir «de abajo». La peña a la que hace referencia es la que forma el monte Izarraitz. Este monte está situado entre las localidades de Azpeitia y Azcoitia (la etimología de esta último viene a significar «arriba de la peña» o «de arriba de la peña»).

Origen 
El linaje de Garmendia procede de las casas de Garmendiagoyena ("en la cima") y Garmendiabarrena ("en el valle"). 

Hubo casas de este linaje en las villas de Amézqueta y Abalzisketa, del partido judicial de Tolosa. Otras dos casas de este apellido hubo en la parroquia de San Sebastián, del valle de Oyarzun, y otra, denominada Garmendi, en la villa de Zarauz. Sus líneas se establecieron especialmente en Abalzisketa, con rama en Alzo, Amézqueta, Zarauz, Gaínza, Albiztur, Villarreal de Álava, Zaldibia, Oyarzun, Segura, Tolosa y Azpeitia.

En Vizcaya fundó nueva casa en la anteiglesia de Zaldibar, otra casa radicó en la villa de Vera de Bidasoa (Navarra). 

La casa de Amézqueta entroncó con las familias de Aldabalde, Zubelzu, Celaya, Ibaseta, Arambarri, Laskibar, Larrañaga, y otras. Doña Jesusa Isabel de Garmendia y Larrañaga originaria de la citada casa, contrajo matrimonio con el Marqués de Tola de Gaytán.
La casa de la anteiglesia de Zaldibar, en Bizkaia, tuvo rama en la villa de Gainza, del partido judicial de Tolosa (Guipúzcoa), y una línea de esta rama pasó al Río de la Plata, estableciéndose en Tucumán y en Buenos Aires.

En 1346 era vecino de Tolosa Martín Martínez de Garmendia.

En el archivo de la Casa de Juntas de Guernica constan los siguientes expedientes de hidalguía Juan Ignacio de Garmendia y Aramburu, natural de Abalzisketa, en la que se acompaña una certificación de hidalguía ganada en Villafranca y que obtuvo autorización de residencia Bilbao en 25 de abril de 1816; Mateo de Garmendia y Etxabe, y hermanos, naturales de Zaldibia y residentes en Zornotza, con Sello Mayor en Bilbao, en 18 de febrero de 1818; Francisco lgnacio de Garmendia Etxabe y Olano, natural también de Zaldibia y residente en la anteiglesia de Arrigorriaga, con Sello Mayor en 18 de junio de 1818; Miguel Antonio de Garmendia y Jauregi natural de Zaldibia y residente en Orozco, con Sello Mayor en 14 de enero de 1830; José lgnacio de Garmendia y Olano, natural de Zaldibia y residente en Somorrostro, con Sello Mayor en 23 de octubre de 1829, y Juan Ignacio y José Ignacio de Garmendia y Ugarte, naturales de Beizama y residentes en la villa de Portugalete, con Sello Mayor en 8 de febrero de 1831.

Las Juntas Generales de Guipúzcoa y sus Justicias ordinarias calificaron la hidalguía de Antonio, Simón y Tomás de Garmendia, vecinos de Villarreal, en 1657; Pedro Antonio de Garmendia y otros consortes, vecinos de Amezketa, en 1769; Rodrigo de Garmendia y otros vecinos de Albiztur, en 1681: Juan Ignacio de Garmendia, vecino de Azpeitia, en 1773; Miguel de Garmendia, vecino de Gainza (Archivo provincial); Juan Lorenzo de Garmendia y otros vecinos de Villafranca, en 1773; Juan Bautista de Garmendia y hermanos, vecinos de Villafraca en 1774; Juan de Garmendia y hermanos, vecinos de Villafranca, en 1709, y Juan de Garmendia y otros, también vecinos de Villafranca, en 1613.

Armas y escudo 
De plata, con un monte de sinople, sumado de un árbol del mismo color, y al pie del tronco, un jabalí de sable perseguido por un cazador, que le hiere con una lanza, de asta de sable y hierro de azur.

Así constan en una certificación de Francisco Morales, dada el 23 de diciembre de 1692. 

Otros: en oro, un roble de sinople, y a su pie, un jabalí andante, de su color natural, y a cada lado de la copa del árbol, un roel de azur.

Otros: en campo de plata, un castillo de dos torres, de sinople.

Según la certificación de hidalguía de José de Garmendia y Mendiola, en el año 1664, los de la villa de Alkiza, del partido judicial de Tolosa, que son las mismas que las concedidas a la provincia de Guipúzcoa por Real Cédula dada en Medina del Campo el 28 de enero de 1513, usan: Cortado: 1°, partido, la diestra de gules, con un Rey al natural, sentado en su trono, y la siniestra, también de gules, con doce cañones de plata, colocados de tres en tres; y el segundo, de plata, con tres árboles (tejos) sobre ondas de agua de azur y plata.

Referencias

Bibliografía 

BLASONES Y LINAJES DE EUSKALERRIA por Endika de Mogrobejo. Tomo: VI -- Pág.248-249
LA FAMILIA GARMENDIA Y SUS DESCENDIENTES EN LAS PROVINCIAS DEL RÍO DE LA PLATA. por Arnaldo Ignacio Adolfo Miranda, Sociedad Argentina de Historiadores.

Familias nobiliarias de España
Apellidos del País Vasco
Apellidos vascos